A 2002. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 50 km-es klasszikus stílusú versenyszámát február 23-án rendezték a Soldier Hollow síközpontban. Az aranyérmet az orosz Mihail Ivanov nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

A német származású, de spanyol színekben indult Johann Mühlegg ért elsőként a célba, azonban utólag doppingolás miatt kizárták.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Jegyzetek

Források 

F50